Daxi ist der Name folgender Orte:

 Daxi (Pinghe)  (), Großgemeinde im Kreis Pinghe der Stadt Zhangzhou in der Provinz Fujian
 Daxi (Shenhe) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenhe der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning
 Daxi (Taoyuan) (), Stadtgemeinde auf Taiwan

Außerdem bezeichnet Daxi:
 Daxi-Kultur, neolithische Kultur in China
 Daxi (Staat), kurzlebiger Staat im China am Ende der Ming-Dynastie
 Da Xi, Zufluss zum Xitiao Xi in Zhejiang, einem Zufluss des Tai Hu